Сантијаго Конгурипо има више значења:

 Сантијаго Конгурипо (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сантијаго Конгурипо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику